Гауссовская лекция — математическая премия, названа в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Учреждена в 2001 году Немецким математическим обществом с рядом лекций для широкой аудитории.

С самого основания премии каждое присуждение сопровождалось лекцией по Истории математики.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Gauss Lectureship
 Archive of the Gauss Lectureship

Математические награды
Карл Фридрих Гаусс
Почётные лекции
Немецкое математическое общество